Нурхаджи Дерьякулиев (1926 — ?) — бурильщик конторы бурения № 1 треста «Туркменбурнефть» Среднеазиатского совнархоза, Туркменской ССР. Герой Социалистического Труда (16.03.1965).

Биография 
Родился в 1926 году на территории Каракалинского района Туркменской ССР, ныне – Балканский велаят Туркменистана. Туркмен. В Великую Отечественную войну несовершеннолетнему Нурхаджи пришлось и учиться и трудиться после окончания школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) в 1943 году. Нурхаджи Дерьякулиев поступил работать в контору разведочного бурения треста «Туркменбурнефть» буровым рабочим. Позже он работал помощником бурильщика, затем – бурильщиком, с 1959 года – оператором по добыче нефти и газа промысла № 2 НПУ «Кумлагнефть», с 1961 года – бурильщиком конторы бурения № 1 треста «Туркменбурнефть». На протяжении ряда лет его бригада являлась передовой в тресте, неоднократно выходила победителем в социалистическом соревновании среди нефтяников Туркменской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 1965 года за выдающиеся заслуги в развитии сельского хозяйства, промышленности и науки Туркменской ССР Дерьякулиеву Нурхаджи присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1970 года Н. Дерьякулиев работал оператором по добыче нефти и газа районной инженерно-технологической службы (РИТС) нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Лениннефть» до выхода на пенсию в 1979 году.

Последнее время проживал в городе Красноводске (с 1996 года – Туркменбаши).

Награждён орденом Ленина (16.03.1965), медалями.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (16.03.1965);
 орден Ленина (16.03.1965)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

 медалями Выставки достижений народного хозяйства
 и другими

 Отмечен Грамотами и дипломами.

См. также 
 Список нефтяников — Героев Социалистического Труда

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Персоналии:Туркменская ССР
Герои Социалистического Труда
Члены КПСС